L'amico – personaggio de I promessi sposi
 L'amico/Latte 70 – 45 giri di Giorgio Gaber del 1972, dall'album I borghesi

Pagine correlate 
Amico